Armudlu – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Armudlu – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian